En Pologne 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lubomierz, une ville.
 Lubomierz, une gmina.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lubomierz, localité dans le powiat de Bochnia.
 Lubomierz, localité dans le powiat de Limanowa.